Het chemisch element broom (Br), met een atoommassa van 79,904(1) u, bezit 2 stabiele isotopen: 79Br en 81Br, die ongeveer in gelijke mate voorkomen. De overige 30 radio-isotopen zijn instabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van broom is 69Br, met een halfwaardetijd van minder dan 24 nanoseconden. De langstlevende is 77Br, met een halfwaardetijd van ongeveer 57 uur.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element